Burki ist der Familienname folgender Personen:

 Arshad Iqbal Burki (* 1984), pakistanischer Squashspieler
 Eliana Burki (* 1983), Schweizer Alphorn-Musikerin
 Javed Burki (* 1938), pakistanischer Cricketspieler
 Jonas Burki (1862–1923), Schweizer Landwirt und Politiker
 Marie José Burki (* 1961), Schweizer Videokünstlerin
 Raymond Burki (1949–2016), Schweizer Cartoonist und Illustrator
 Sandro Burki (* 1985), Schweizer Fußballspieler

Siehe auch:
 Buhrki
 Bürki